Santiago Pérez de Arenillas (1739 - 1797), bisbe de Girona.
 Santiago Pérez de Manosalbas, president de Colòmbia entre 1874 i 1876.
 Santiago Pérez Alonso, atleta espanyol especialista en marxa atlètica (2008)
 Santiago Pérez Fernández (1977-), ciclista espanyol.